«Металлург» — советский футбольный клуб из Куйбышева. Основан в 1954 году, как заводская команда при «Куйбышевском металлургическом заводе», который построил для команды в 1957 году стадион «Металлург» (вместимостью на тот момент  зрителей).

История 

Команда создана в 1954 году. Несколько лет выступала в чемпионатах города и области. В 1962 году выиграл все региональные соревнования и за высокие результаты получил право выступать в классе «Б».

5 мая 1963 «Металлург» дебютировал в чемпионатах страны в присутствии более  зрителей против команды «Труд» (Йошкар-Ола). Создав в первом тайме множество моментов у ворот гостей хозяева на 75 минуте упустили нападающего гостей Вячеслава Лосева и проиграли 0:1.

Первая победа была добыта 12 мая дома над «Прогрессом» из Зеленодольска (1:0). Первый гол «Металлурга» на счету Анатолия Каменева. Самая крупная победа в дебютном сезоне – 4:1 над салаватским «Химиком».

Итог дебютного сезона – 5 место среди 16 коллективов под руководством старшего тренера команды был Пётр Бурмистров.

Сезон 1964 года «Металлург» провел слабее, заняв только 15-е место из 16.

Сезон 1965 года команда провела под руководством нового старшего тренера Фёдора Новикова. Появились в составе вратарь Владимир Гуженков, защитники Владимир Гришин, Геннадий Бобылёв, Анатолий Тимофеев, полузащитник Анатолий Тыряткин, нападающий Виталий Максимов. Итогом стало 10-е место из 20 в зоне.

1966 год стал годом успеха молодого коллектива. «Металлург» стал победителем 3–ей зоны РСФСР. Старшему тренеру Ф.С. Новикову помогал Б.М. Спиркин. Появились в команде защитник Михаил Горкушенко, полузащитник Геннадий Зорькин, нападающие Арон Гирсон, Анатолий Чудинов. Как победитель зоны «Металлург» выступил в полуфинальном турнире чемпионата РСФСР в Калуге, где занял второе место вслед за хозяевами.

В 1967 году «Металлург» был третьим в третьей зоне РСФСР. Пришли в команду нападающие Виталий Чуваев, Анатолий Фетисов, Анатолий Казаков. В полуфинальном турнире чемпионата РСФСР в Липецке «Металлург» занял 3-е место из 6.

В 1968 году команда играла во второй группе класса «А». Пришли в команду защитник Николай Ермаков, Евгений Гецко, Игорь Королёв, нападающие Анатолий Кикин, Юрий Юткин, Александр Воронин. Команда сыграла неудачно, находясь в нижней части турнирной таблицы. С июля на посту старшего тренера Ф.С. Новикова сменил Альфред Фёдоров. Итогом стало 17-е место из 21.

Сезон 1969 года оказался успешным для «Металлурга», сыгравшего ярко, мощно, результативно. В команде появились Геннадий Платонов, Владимир Тебелев, Валерий Кораблёв, Юрий Голов. «Металлург» выиграл зональный турнир, в турнире за 1-12-е места во второй подгруппе «Металлург» занял 3-е место.

В 1969 году «Крылья Советов» покинули Высшую лигу и на следующий сезон обе команды должны были играть в одном турнире. Но зимой 1970 года «Металлург» расформировали, стадион и часть игроков (Воронин, Гецко, Зинченко, Зуев, Кобыльсков, Кораблёв, Платонов, Юткин) передали «Крыльям». Футболисты не попавшие в состав (Горшков, Гуженков, Ермаков, Кикин, Соколов, Тебелев, Шурупов) во главе с тренером Альфредом Фёдоровым стали основой нового клуба «Торпедо» из Тольятти.

Достижения 

Чемпионат СССР по футболу
 3 место (в турнире за 1-12 места 2 подгруппы второй группы класса «А» 1969 год)
Кубок СССР по футболу
 1/128 финала (1967/1968, 1969).
Чемпионат Куйбышевской области по футболу
 чемпион: 1962
 вице–чемпион: 1961

 выступления в первенствах СССР
Суммарные итоги выступлений куйбышевского «Металлурга» в чемпионатах страны 252 игры: 106 побед и 65 ничьих при разнице мячей 309-239.

 выступления в Кубке СССР

{| class="standard" style="text-align: center;"
!width=100|Розыгрыш
!width=30|Стадия
!width=30|Дата
!width=150|Место матча
!width=300|Соперник
!width=150|Счет
!width=75|Зрителей
|-
|1963||1/1024||02.05.1963||Оренбург||Локомотив (Оренбург)||bgcolor=#CD7F32|1:2||
|-
|1964||1/1024||26.04.1963||Волжский||Энергия (Волжский)||bgcolor=#CD7F32|1:2||
|-
|rowspan="4"|1965/1966
|1/1024||25.04.1965||Пенза||Труд (Пенза)||bgcolor="#bbeebb"|2:0||
|-
|1/512||06.05.1965||bgcolor="#D0E7FF"|Куйбышев||Нефтяник (Сызрань)||bgcolor="#bbeebb"|1:0||
|-
|1/256||02.09.1965||bgcolor="#D0E7FF"|Куйбышев||Спартак (Белгород)||bgcolor="#bbeebb"|3:1||
|-
|1/128||27.10.1965||Таганрог||Торпедо (Таганрог)||bgcolor=#CD7F32|1:2||
|-
|rowspan="2"|1966/1967
|1/2048||27.04.1966||Сумгаит||Полад (Сумгаит)||bgcolor="#bbeebb"|1:1 (д.в.)||
|-
|переигровка||28.04.1966||Сумгаит||Полад (Сумгаит)||bgcolor=#CD7F32|0:3||
|-
|rowspan="2"|1967/1968
|1/2048||11.05.1967||Сызрань||Тяжмаш (Сызрань)||bgcolor=#CD7F32|0:1||
|-
|1/128||04.04.1968||Ростов-на-Дону||Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)||bgcolor=#CD7F32|0:1||
|-
|1969||1/128||24.04.1969||Ульяновск||'Волга (Ульяновск)||bgcolor=#CD7F32|0:1||
|-
|}
В розыгрыше Кубка СССР по футболу 1967/1968 команды второй группы класса «А» начали участие в кубковых играх со 2-го этапа (1/128 финала), но так как вторая группа класса «А» получила в 1968 году пополнение за счёт команд класса «Б», то получилось, что несколько команд стартовали в кубке дважды — первый раз в 1967 году в зональных соревнованиях команд класса «Б», второй раз в 1968 году как участники первенства СССР из второй группы класса «А», в том числе и «Металлург» (Куйбышев).

 все тренеры команды
 Бурмистров, Пётр Петрович — (1954—1964)
 Новиков, Фёдор Сергеевич — (1965—1968)
 Фёдоров, Альфред Павлович — (1968—1969)

 бомбардиры команды

|-

|}Полный список игроков клуба «Металлург» (Куйбышев), о которых есть статьи в Википедии, см. здесь.''

 прочие достижения
 Самая крупная победа: 8:1 над «Химиком» (Балаково) в 1966  и 7:0 – над «Ураланом» (Элиста) в 1967
 Самый крупный счёт: победа 8:3 – над «Ураланом» (Элиста) в 1967
 Самое крупное поражение – 1:6 от сызранского «Нефтяника» в 1965
 за 7 сезонов за «Металлург» сыграли 72 футболиста

 все хет-трики «Металлурга»
 22.07.66 Анатолий Чудинов в ворота «Спартака» (Тамбов) (5:2)
 18.09.66 Арон Гирсон в ворота «Химика» (Балаково) (8:1)
 14.06.67 Николай Никульников в ворота «Тяжмаш» (Сызрань) (4:2)
 11.08.67 Виталий Чуваев в ворота «Химика» (Балаково) (3:0)
 01.07.67 Виктор Максимов в ворота «Уралан» (Элиста) (7:0)
 26.09.67 Виктор Максимов в ворота «Уралан» (Элиста) (8:3)
 04.08.69 Александр Воронин в ворота «Зенита» (Ижевск) (4:1)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спортивные клубы Самары